

Дани сећања 

1470-е пне.

fr:-1479
nl:1479 v.Chr.